Франц Фердинанд је:

 Надвојвода Франц Фердинанд, аустроугарски престолонаследник, убијен у атентату у Сарајеву 1914;

а по коме су назив добили и:
 Франц Фердинанд (бенд), музичка група из Глазгова,
 Франц Фердинанд (албум), дебитантски албум истоименог бенда из 2004. године, 
 Ерцхерцог Франц Фердинанд, аустроугарски бојни брод из 1908. или
 Франц Фердинанд, лик из цртане серије Алфред Џонатан Квак.